Сантијаго Сијакуи има више значења:

 Општина Сантијаго Сијакуи (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Сијакуи (Сантијаго Сијакуи, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику